Георгий Челидзе:
 Челидзе, Георгий Александрович (1922—1990) — советский кинооператор.
 Челидзе, Георгий Кахаберович (род. 2000) — российский футболист.
 Челидзе, Георгий Нодарович (род. 1986) — грузинский футболист.
 Челидзе, Георгий Нугзарович (род. 1984) — грузинский футболист.